

Patronymes 
Spiridonov (masculin ; ) ou Spiridonova (féminin ; ), également Spiridonoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Daria Spiridonova (1998-), gymnaste artistique russe ;
 Maria Spiridonova (1884-1941), révolutionnaire russe ;
 Nikola Spiridonov (1938-), joueur d'échecs bulgare ;
 Vadim Spiridonov (1944-1989), acteur russe et soviétique ;
 Viktor Spiridonov (1882-1944), militaire russe.

Patronyme russe